— японское слово, означающее «юг».

Географические названия 
  — посёлок в Японии.

Персоналии 
 — японская фамилия, распространена по всей Японии и на островах Рюкю. Возможно, эту фамилию брал себе тот, кто жил южнее всех в деревне.
 Минами, Дзиро — генерал Императорской армии Японии, генерал-губернатор Кореи в 1936—1942 годах.
 Минами, Ёсукэ — японский футболист.
 Минами, Йосихару (1951) — японский дзюдоист.
 Минами, Канан (род. 1979) — японская художница, мангака, рисующая сёдзё-манги.
 Минами, Оми — японская сэйю.

Произведения 
  — японская манга.
 Сёстры Минами из манги «Минами-кэ»

Другое 
  — испанский журнал, посвящённый манге и аниме.

Ссылки